Ticino (kanton) (Tessin), een kanton van Zwitserland
 Tessin (bij Rostock), een stad in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Tessin b. Boizenburg, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren